Der Olympic Highway ist eine Hauptverbindungsstraße im Süden des australischen Bundesstaates New South Wales. Er verbindet den Mid-Western Highway in Cowra mit dem Hume Highway nördlich von Albury.

Verlauf 
Der Olympic Highway zweigt in Cowra vom Mid-Western Highway nach Süd-Südwesten ab. Durch Young und Cootamundra führt die Straße weiter nach Südwesten und trifft westlich von Junee auf den Kidman Way (S85). Mit ihm gemeinsam erreicht der Olympic Highway ca. 40 km weiter Wagga Wagga, wo er den Murrumbidgee River überquert und den Sturt Highway (N20) kreuzt.

Von Wagga Wagga aus zieht der Olympic Highway erneut nach Süd-Südwesten über The Rock und Culcain. 21 km nördlich von Albury erreicht er den Hume Highway (N31) und endet.

Der Weg des olympischen Feuers 
Bei den Olympischen Sommerspielen 1956 wurde die olympische Flamme auf dem Weg von Cairns nach Melbourne entlang dieser Straße von Cowra nach Wagga Wagga getragen. Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 war die Flamme auf ihrem Weg nach Sydney Mitte August auf der gleichen Route, aber in umgekehrter Richtung unterwegs.

Wichtige Kreuzungen und Anschlüsse

Quelle 
Olympic Highway. Google Maps.

Weblinks

Einzelnachweise 

Straße in New South Wales
Straße in Australien und Ozeanien